

Patronyme 
Yoo est un nom de famille coréen porté notamment par :
Yoo An-jin (1941-), poète, critique et professeure sud-coréenne
Yoo Changhyuk (1966-), joueur de go professionnel sud-coréen
Yoo Byung-eun (1941-2014), homme d'affaires et photographe amateur sud-coréen
Yoo Byung-soo (1988-), footballeur sud-coréen
Christopher Yoo (2006-), joueur d'échecs américain
Yoo Ha (1963-), réalisateur, scénariste et poète sud-coréen
Yoo Hyeonjong '1939-), auteur sud-coréen
Yoo Jae-Hak (1963-), ancien joueur et entraîneur de basket-ball sud-coréen
Yoo Jae-yong (1936-), auteur sud-coréen
Yoo Jin-sun (1962-), joueur de tennis sud-coréen
Yoo Joon-sang (1969-), acteur sud-coréen
Yoo Myung-hee (1967-), femme politique sud-coréenne
Yoo Nam-kyu (1968-), pongiste sud-coréen
Yoo Sang-chul (1971-2021), footballeur sud-coréen
Yoo Seung-ho (1993-), acteur et mannequin sud-coréen
Yoo Won-chul (1984-), gymnaste artistique sud-coréen
Yoo Yeon-seong (1986-), joueur de badminton sud-coréen
Yoo Young-chul (1970-), tueur en série sud-coréen

Autres 
Yoo Tel Aviv, ensemble de gratte-ciel résidentiel construit à Tel Aviv en Israël

Homonymie de patronyme
Patronyme coréen